|-
|(115751)||2003 UR202|| align=right|14,1|| align=right|2,731|| align=right|0,214|| align=right|10,71|| align=right|4,511||MBA||21. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115752)||2003 US202|| align=right|14,1|| align=right|3,132|| align=right|0,126|| align=right|11,38|| align=right|5,541||MBA||21. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115753)||2003 UT202|| align=right|14,5|| align=right|3,114|| align=right|0,097|| align=right|3,27|| align=right|5,494||MBA||21. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115754)||2003 UN204|| align=right|14,8|| align=right|2,953|| align=right|0,090|| align=right|3,08|| align=right|5,074||MBA||21. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115755)||2003 UQ204|| align=right|13,3|| align=right|3,134|| align=right|0,157|| align=right|30,03|| align=right|5,546||MBA||21. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115756)||2003 UM205|| align=right|15,3|| align=right|2,801|| align=right|0,108|| align=right|2,86|| align=right|4,688||MBA||22. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115757)||2003 US205|| align=right|14,7|| align=right|3,055|| align=right|0,094|| align=right|9,31|| align=right|5,339||MBA||22. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115758)||2003 UH206|| align=right|15,9|| align=right|2,299|| align=right|0,084|| align=right|6,32|| align=right|3,484||MBA||22. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115759)||2003 UJ206|| align=right|15,0|| align=right|2,575|| align=right|0,093|| align=right|13,21|| align=right|4,132||MBA||22. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115760)||2003 UK206|| align=right|15,5|| align=right|2,530|| align=right|0,184|| align=right|4,45|| align=right|4,025||MBA||22. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115761)||2003 UN206|| align=right|13,7|| align=right|2,997|| align=right|0,105|| align=right|13,60|| align=right|5,186||MBA||22. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115762)||2003 UQ206|| align=right|14,7|| align=right|2,693|| align=right|0,017|| align=right|15,33|| align=right|4,420||MBA||22. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115763)||2003 UU206|| align=right|15,8|| align=right|2,375|| align=right|0,076|| align=right|5,72|| align=right|3,659||MBA||22. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115764)||2003 UW206|| align=right|15,8|| align=right|2,375|| align=right|0,098|| align=right|7,49|| align=right|3,660||MBA||22. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115765)||2003 UZ206|| align=right|16,0|| align=right|2,635|| align=right|0,211|| align=right|13,47|| align=right|4,277||MBA||22. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115766)||2003 UG207|| align=right|15,3|| align=right|2,875|| align=right|0,075|| align=right|11,59|| align=right|4,875||MBA||22. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115767)||2003 UL207|| align=right|15,3|| align=right|2,723|| align=right|0,178|| align=right|14,14|| align=right|4,492||MBA||22. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115768)||2003 UQ207|| align=right|14,8|| align=right|3,026|| align=right|0,416|| align=right|3,41|| align=right|5,262||MBA||22. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115769)||2003 UY207|| align=right|15,6|| align=right|2,775|| align=right|0,133|| align=right|2,85|| align=right|4,621||MBA||22. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115770)||2003 US208|| align=right|16,5|| align=right|2,477|| align=right|0,190|| align=right|2,94|| align=right|3,899||MBA||22. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115771)||2003 UW208|| align=right|14,1|| align=right|3,020|| align=right|0,125|| align=right|13,59|| align=right|5,247||MBA||22. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115772)||2003 UY208|| align=right|16,3|| align=right|2,392|| align=right|0,184|| align=right|2,67|| align=right|3,699||MBA||23. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115773)||2003 UH209|| align=right|15,2|| align=right|2,716|| align=right|0,106|| align=right|14,02|| align=right|4,474||MBA||23. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115774)||2003 UG210|| align=right|15,1|| align=right|2,647|| align=right|0,066|| align=right|5,66|| align=right|4,306||MBA||23. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115775)||2003 UQ210|| align=right|14,2|| align=right|3,165|| align=right|0,145|| align=right|24,92|| align=right|5,629||MBA||23. oktober 2003||Nogales||Tenagra II
|-
|(115776)||2003 UF212|| align=right|15,5|| align=right|2,776|| align=right|0,063|| align=right|3,45|| align=right|4,623||MBA||23. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115777)||2003 UJ213|| align=right|16,6|| align=right|2,358|| align=right|0,140|| align=right|1,16|| align=right|3,620||MBA||23. oktober 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115778)||2003 UP215|| align=right|15,8|| align=right|2,698|| align=right|0,020|| align=right|3,48|| align=right|4,430||MBA||21. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115779)||2003 UO216|| align=right|16,1|| align=right|2,243|| align=right|0,084|| align=right|4,68|| align=right|3,359||MBA||21. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115780)||2003 US216|| align=right|16,9|| align=right|2,191|| align=right|0,064|| align=right|2,54|| align=right|3,242||MBA||21. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115781)||2003 UH217|| align=right|15,8|| align=right|2,645|| align=right|0,134|| align=right|5,41|| align=right|4,301||MBA||21. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115782)||2003 UL217|| align=right|15,7|| align=right|2,461|| align=right|0,111|| align=right|3,86|| align=right|3,861||MBA||21. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115783)||2003 UQ217|| align=right|15,5|| align=right|2,707|| align=right|0,064|| align=right|3,57|| align=right|4,454||MBA||21. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115784)||2003 UJ218|| align=right|15,8|| align=right|2,607|| align=right|0,051|| align=right|4,36|| align=right|4,207||MBA||21. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115785)||2003 UM218|| align=right|15,2|| align=right|2,989|| align=right|0,123|| align=right|5,23|| align=right|5,167||MBA||21. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115786)||2003 UQ218|| align=right|14,5|| align=right|2,735|| align=right|0,168|| align=right|14,74|| align=right|4,523||MBA||21. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115787)||2003 UV218|| align=right|16,0|| align=right|2,385|| align=right|0,106|| align=right|3,82|| align=right|3,682||MBA||21. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115788)||2003 UR220|| align=right|12,8|| align=right|3,190|| align=right|0,294|| align=right|26,26|| align=right|5,697||MBA||21. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115789)||2003 UN222|| align=right|15,8|| align=right|2,532|| align=right|0,173|| align=right|6,88|| align=right|4,027||MBA||22. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115790)||2003 US222|| align=right|15,9|| align=right|2,438|| align=right|0,063|| align=right|6,83|| align=right|3,805||MBA||22. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115791)||2003 UG223|| align=right|14,0|| align=right|3,164|| align=right|0,094|| align=right|16,90|| align=right|5,627||MBA||22. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115792)||2003 UT223|| align=right|15,4|| align=right|2,332|| align=right|0,090|| align=right|7,04|| align=right|3,560||MBA||22. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115793)||2003 UC226|| align=right|14,5|| align=right|2,621|| align=right|0,096|| align=right|13,83|| align=right|4,243||MBA||22. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115794)||2003 UL227|| align=right|15,5|| align=right|2,796|| align=right|0,056|| align=right|3,56|| align=right|4,675||MBA||23. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115795)||2003 UM227|| align=right|15,3|| align=right|2,610|| align=right|0,208|| align=right|18,06|| align=right|4,216||MBA||23. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115796)||2003 UZ227|| align=right|16,2|| align=right|2,261|| align=right|0,137|| align=right|2,83|| align=right|3,400||MBA||23. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115797)||2003 UA228|| align=right|14,6|| align=right|2,849|| align=right|0,185|| align=right|8,35|| align=right|4,808||MBA||23. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115798)||2003 UA230|| align=right|15,1|| align=right|3,253|| align=right|0,121|| align=right|3,82|| align=right|5,867||MBA||23. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115799)||2003 UX233|| align=right|16,2|| align=right|2,375|| align=right|0,035|| align=right|2,46|| align=right|3,659||MBA||24. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115800)||2003 UQ235|| align=right|15,1|| align=right|3,139|| align=right|0,155|| align=right|6,78|| align=right|5,562||MBA||24. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115801)||2003 UW236|| align=right|17,6|| align=right|2,399|| align=right|0,152|| align=right|0,63|| align=right|3,715||MBA||23. oktober 2003||Junk Bond||Junk Bond
|-
|(115802)||2003 UX237|| align=right|15,4|| align=right|2,565|| align=right|0,063|| align=right|5,66|| align=right|4,108||MBA||23. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115803)||2003 UY237|| align=right|15,7|| align=right|2,384|| align=right|0,037|| align=right|7,62|| align=right|3,679||MBA||23. oktober 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115804)||2003 UE238|| align=right|15,3|| align=right|3,060|| align=right|0,189|| align=right|5,66|| align=right|5,351||MBA||23. oktober 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115805)||2003 UG238|| align=right|15,2|| align=right|2,563|| align=right|0,134|| align=right|5,90|| align=right|4,102||MBA||23. oktober 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115806)||2003 UH238|| align=right|14,3|| align=right|3,164|| align=right|0,100|| align=right|10,38|| align=right|5,626||MBA||23. oktober 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115807)||2003 UJ238|| align=right|16,0|| align=right|2,634|| align=right|0,118|| align=right|1,42|| align=right|4,275||MBA||23. oktober 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115808)||2003 UL238|| align=right|14,2|| align=right|3,443|| align=right|0,048|| align=right|6,27|| align=right|6,387||MBA||23. oktober 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115809)||2003 UR239|| align=right|15,3|| align=right|2,765|| align=right|0,054|| align=right|5,72|| align=right|4,598||MBA||24. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115810)||2003 UU239|| align=right|16,4|| align=right|2,348|| align=right|0,171|| align=right|4,31|| align=right|3,596||MBA||24. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115811)||2003 UH240|| align=right|16,0|| align=right|2,887|| align=right|0,077|| align=right|1,47|| align=right|4,905||MBA||24. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115812)||2003 UD243|| align=right|15,6|| align=right|2,757|| align=right|0,109|| align=right|2,72|| align=right|4,576||MBA||24. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115813)||2003 US243|| align=right|15,0|| align=right|2,946|| align=right|0,109|| align=right|4,21|| align=right|5,056||MBA||24. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115814)||2003 UZ243|| align=right|15,6|| align=right|2,663|| align=right|0,097|| align=right|3,08|| align=right|4,344||MBA||24. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115815)||2003 UF244|| align=right|14,9|| align=right|3,139|| align=right|0,112|| align=right|10,43|| align=right|5,561||MBA||24. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115816)||2003 UT245|| align=right|14,0|| align=right|2,987|| align=right|0,107|| align=right|14,51|| align=right|5,162||MBA||24. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115817)||2003 UV245|| align=right|17,4|| align=right|2,329|| align=right|0,141|| align=right|1,50|| align=right|3,553||MBA||24. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115818)||2003 UH246|| align=right|14,4|| align=right|3,259|| align=right|0,069|| align=right|10,49|| align=right|5,884||MBA||24. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115819)||2003 UK246|| align=right|14,7|| align=right|3,123|| align=right|0,125|| align=right|14,29|| align=right|5,518||MBA||24. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115820)||2003 UK250|| align=right|16,1|| align=right|2,292|| align=right|0,075|| align=right|5,66|| align=right|3,469||MBA||25. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115821)||2003 UP251|| align=right|15,1|| align=right|2,751|| align=right|0,034|| align=right|6,00|| align=right|4,562||MBA||25. oktober 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115822)||2003 UA252|| align=right|16,8|| align=right|2,182|| align=right|0,055|| align=right|3,43|| align=right|3,222||MBA||26. oktober 2003||Catalina||CSS
|-
|(115823)||2003 UF252|| align=right|15,1|| align=right|2,938|| align=right|0,078|| align=right|0,84|| align=right|5,034||MBA||26. oktober 2003||Catalina||CSS
|-
|(115824)||2003 UH252|| align=right|14,3|| align=right|3,088|| align=right|0,088|| align=right|11,91|| align=right|5,425||MBA||26. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115825)||2003 US252|| align=right|14,6|| align=right|3,154|| align=right|0,115|| align=right|7,07|| align=right|5,600||MBA||26. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115826)||2003 UT252|| align=right|15,2|| align=right|3,194|| align=right|0,156|| align=right|1,06|| align=right|5,709||MBA||26. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115827)||2003 UW252|| align=right|15,5|| align=right|2,798|| align=right|0,048|| align=right|6,86|| align=right|4,678||MBA||26. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115828)||2003 UR253|| align=right|14,9|| align=right|2,576|| align=right|0,139|| align=right|14,20|| align=right|4,134||MBA||22. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115829)||2003 UU253|| align=right|14,0|| align=right|3,152|| align=right|0,104|| align=right|24,06|| align=right|5,596||MBA||22. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115830)||2003 UO255|| align=right|16,4|| align=right|2,462|| align=right|0,166|| align=right|3,97|| align=right|3,862||MBA||25. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115831)||2003 UX258|| align=right|15,2|| align=right|3,243|| align=right|0,126|| align=right|6,16|| align=right|5,838||MBA||25. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115832)||2003 UA259|| align=right|14,7|| align=right|3,047|| align=right|0,060|| align=right|8,37|| align=right|5,318||MBA||25. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115833)||2003 UB259|| align=right|15,0|| align=right|3,106|| align=right|0,080|| align=right|9,51|| align=right|5,473||MBA||25. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115834)||2003 UP259|| align=right|14,9|| align=right|3,090|| align=right|0,196|| align=right|5,94|| align=right|5,432||MBA||25. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115835)||2003 UD260|| align=right|15,4|| align=right|2,579|| align=right|0,118|| align=right|10,86|| align=right|4,141||MBA||25. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115836)||2003 UJ260|| align=right|15,4|| align=right|2,672|| align=right|0,171|| align=right|12,36|| align=right|4,367||MBA||25. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115837)||2003 US260|| align=right|16,0|| align=right|2,354|| align=right|0,163|| align=right|1,39|| align=right|3,611||MBA||25. oktober 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115838)||2003 UX260|| align=right|15,8|| align=right|2,587|| align=right|0,140|| align=right|15,13|| align=right|4,160||MBA||26. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115839)||2003 UD262|| align=right|14,9|| align=right|2,802|| align=right|0,036|| align=right|8,42|| align=right|4,691||MBA||26. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115840)||2003 UJ262|| align=right|15,4|| align=right|2,639|| align=right|0,068|| align=right|2,85|| align=right|4,286||MBA||26. oktober 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115841)||2003 UL262|| align=right|15,3|| align=right|3,105|| align=right|0,099|| align=right|10,01|| align=right|5,471||MBA||26. oktober 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115842)||2003 UP262|| align=right|14,3|| align=right|3,505|| align=right|0,057|| align=right|8,16|| align=right|6,561||MBA||26. oktober 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115843)||2003 UN264|| align=right|13,8|| align=right|3,478|| align=right|0,012|| align=right|11,00|| align=right|6,485||MBA||27. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115844)||2003 UU264|| align=right|15,8|| align=right|2,563|| align=right|0,105|| align=right|7,07|| align=right|4,101||MBA||27. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115845)||2003 UY264|| align=right|16,2|| align=right|2,357|| align=right|0,191|| align=right|4,87|| align=right|3,619||MBA||27. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115846)||2003 UA265|| align=right|14,3|| align=right|3,395|| align=right|0,029|| align=right|5,28|| align=right|6,255||MBA||27. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115847)||2003 UF265|| align=right|14,8|| align=right|2,706|| align=right|0,125|| align=right|14,02|| align=right|4,451||MBA||27. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115848)||2003 UL266|| align=right|16,0|| align=right|2,430|| align=right|0,143|| align=right|0,78|| align=right|3,787||MBA||28. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115849)||2003 UD267|| align=right|15,0|| align=right|3,085|| align=right|0,140|| align=right|4,92|| align=right|5,417||MBA||28. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115850)||2003 UN268|| align=right|15,8|| align=right|2,741|| align=right|0,014|| align=right|2,74|| align=right|4,538||MBA||28. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115851)||2003 UT269|| align=right|15,4|| align=right|2,691|| align=right|0,036|| align=right|1,45|| align=right|4,414||MBA||29. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115852)||2003 UX269|| align=right|16,5|| align=right|2,288|| align=right|0,192|| align=right|3,70|| align=right|3,460||MBA||24. oktober 2003||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(115853)||2003 UK271|| align=right|13,7|| align=right|3,109|| align=right|0,242|| align=right|16,69|| align=right|5,480||MBA||17. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115854)||2003 UT272|| align=right|14,5|| align=right|3,147|| align=right|0,191|| align=right|16,97|| align=right|5,581||MBA||29. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115855)||2003 UX272|| align=right|16,5|| align=right|2,366|| align=right|0,194|| align=right|3,20|| align=right|3,640||MBA||29. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115856)||2003 UY272|| align=right|15,5|| align=right|2,725|| align=right|0,149|| align=right|10,43|| align=right|4,498||MBA||29. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115857)||2003 UA273|| align=right|15,2|| align=right|2,670|| align=right|0,058|| align=right|4,28|| align=right|4,362||MBA||29. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115858)||2003 UE273|| align=right|14,7|| align=right|3,111|| align=right|0,141|| align=right|5,45|| align=right|5,486||MBA||29. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115859)||2003 UG273|| align=right|15,5|| align=right|2,610|| align=right|0,102|| align=right|4,96|| align=right|4,216||MBA||29. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115860)||2003 UT273|| align=right|15,6|| align=right|2,606|| align=right|0,158|| align=right|10,47|| align=right|4,205||MBA||29. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115861)||2003 UE274|| align=right|15,3|| align=right|2,763|| align=right|0,164|| align=right|7,34|| align=right|4,591||MBA||29. oktober 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115862)||2003 UK274|| align=right|15,0|| align=right|2,717|| align=right|0,042|| align=right|4,79|| align=right|4,477||MBA||30. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115863)||2003 UL274|| align=right|15,7|| align=right|2,324|| align=right|0,104|| align=right|5,99|| align=right|3,542||MBA||30. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115864)||2003 US274|| align=right|16,4|| align=right|2,273|| align=right|0,096|| align=right|4,12|| align=right|3,426||MBA||30. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115865)||2003 UY274|| align=right|14,8|| align=right|3,002|| align=right|0,049|| align=right|9,16|| align=right|5,200||MBA||29. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115866)||2003 UH275|| align=right|15,0|| align=right|3,072|| align=right|0,055|| align=right|9,65|| align=right|5,383||MBA||29. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115867)||2003 UQ278|| align=right|16,1|| align=right|2,584|| align=right|0,083|| align=right|4,50|| align=right|4,154||MBA||25. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115868)||2003 UT278|| align=right|15,4|| align=right|2,261|| align=right|0,177|| align=right|6,59|| align=right|3,400||MBA||25. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115869)||2003 UW278|| align=right|16,0|| align=right|2,316|| align=right|0,074|| align=right|7,13|| align=right|3,524||MBA||25. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115870)||2003 UZ278|| align=right|15,2|| align=right|2,896|| align=right|0,111|| align=right|2,89|| align=right|4,927||MBA||26. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115871)||2003 UA279|| align=right|14,9|| align=right|2,978|| align=right|0,106|| align=right|11,89|| align=right|5,138||MBA||26. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115872)||2003 UC280|| align=right|15,7|| align=right|2,386|| align=right|0,075|| align=right|7,94|| align=right|3,685||MBA||27. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115873)||2003 UT280|| align=right|16,3|| align=right|2,381|| align=right|0,053|| align=right|7,90|| align=right|3,674||MBA||28. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115874)||2003 UZ280|| align=right|16,6|| align=right|2,295|| align=right|0,110|| align=right|1,52|| align=right|3,476||MBA||28. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115875)||2003 UA281|| align=right|16,0|| align=right|2,404|| align=right|0,064|| align=right|7,97|| align=right|3,726||MBA||28. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115876)||2003 UK282|| align=right|14,8|| align=right|3,129|| align=right|0,143|| align=right|6,90|| align=right|5,534||MBA||29. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115877)||2003 UO282|| align=right|15,3|| align=right|2,694|| align=right|0,059|| align=right|6,78|| align=right|4,421||MBA||29. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115878)||2003 UR282|| align=right|16,2|| align=right|2,263|| align=right|0,129|| align=right|6,37|| align=right|3,404||MBA||29. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115879)||2003 UV282|| align=right|15,4|| align=right|2,726|| align=right|0,171|| align=right|16,77|| align=right|4,500||MBA||29. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115880)||2003 UP283|| align=right|14,5|| align=right|2,642|| align=right|0,189|| align=right|13,51|| align=right|4,294||MBA||30. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115881)||2003 UQ284|| align=right|15,5|| align=right|2,682|| align=right|0,153|| align=right|3,77|| align=right|4,392||MBA||29. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115882)||2003 UM293|| align=right|15,3|| align=right|2,700|| align=right|0,106|| align=right|15,70|| align=right|4,435||MBA||18. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115883)||2003 UX299|| align=right|15,6|| align=right|2,392|| align=right|0,135|| align=right|1,24|| align=right|3,699||MBA||16. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115884)||2003 UD309|| align=right|16,1|| align=right|2,803|| align=right|0,075|| align=right|2,72|| align=right|4,693||MBA||19. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115885)||2003 VL1|| align=right|16,6|| align=right|2,349|| align=right|0,124|| align=right|7,53|| align=right|3,600||MBA||6. november 2003||Piszkesteto||Krisztián Sárneczky; B. Sipocz
|-
|(115886)||2003 VQ1|| align=right|15,0|| align=right|2,848|| align=right|0,063|| align=right|4,95|| align=right|4,805||MBA||2. november 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115887)||2003 VT1|| align=right|15,8|| align=right|2,746|| align=right|0,072|| align=right|7,75|| align=right|4,550||MBA||1. november 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115888)||2003 VU1|| align=right|16,4|| align=right|2,209|| align=right|0,060|| align=right|5,95|| align=right|3,282||MBA||1. november 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115889)||2003 VC2|| align=right|15,2|| align=right|3,145|| align=right|0,226|| align=right|9,41|| align=right|5,577||MBA||3. november 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115890)||2003 VE2|| align=right|16,6|| align=right|2,203|| align=right|0,191|| align=right|4,53|| align=right|3,269||MBA||3. november 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115891)||2003 VW2|| align=right|16,4|| align=right|2,558|| align=right|0,106|| align=right|4,62|| align=right|4,091||MBA||14. november 2003||Wrightwood||J. W. Young
|-
|(115892)||2003 VR3|| align=right|16,4|| align=right|2,538|| align=right|0,093|| align=right|6,39|| align=right|4,042||MBA||15. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115893)||2003 VA4|| align=right|15,5|| align=right|2,597|| align=right|0,247|| align=right|10,79|| align=right|4,183||MBA||14. november 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115894)||2003 VD4|| align=right|15,3|| align=right|2,970|| align=right|0,055|| align=right|9,70|| align=right|5,119||MBA||14. november 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115895)||2003 VE6|| align=right|16,0|| align=right|2,367|| align=right|0,072|| align=right|6,70|| align=right|3,640||MBA||14. november 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115896)||2003 VF6|| align=right|14,4|| align=right|2,979|| align=right|0,015|| align=right|11,12|| align=right|5,141||MBA||14. november 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115897)||2003 VF8|| align=right|14,8|| align=right|2,971|| align=right|0,100|| align=right|11,28|| align=right|5,121||MBA||14. november 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115898)||2003 VO9|| align=right|14,8|| align=right|2,981|| align=right|0,081|| align=right|9,80|| align=right|5,147||MBA||15. november 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115899)||2003 VR9|| align=right|14,2|| align=right|3,110|| align=right|0,144|| align=right|10,74|| align=right|5,484||MBA||15. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115900)||2003 VZ9|| align=right|15,6|| align=right|1,938|| align=right|0,066|| align=right|18,05|| align=right|2,698||MBA||4. november 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115901)||2003 VK10|| align=right|14,6|| align=right|3,098|| align=right|0,256|| align=right|12,66|| align=right|5,451||MBA||15. november 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115902)||2003 VU11|| align=right|14,2|| align=right|3,213|| align=right|0,144|| align=right|13,29|| align=right|5,758||MBA||3. november 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115903)||2003 VZ11|| align=right|14,9|| align=right|2,673|| align=right|0,137|| align=right|10,21|| align=right|4,370||MBA||3. november 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115904)||2003 WC|| align=right|16,8|| align=right|2,592|| align=right|0,146|| align=right|3,31|| align=right|4,172||MBA||16. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115905)||2003 WT|| align=right|16,0|| align=right|2,566|| align=right|0,037|| align=right|0,85|| align=right|4,109||MBA||16. november 2003||Catalina||CSS
|-
|(115906)||2003 WB1|| align=right|15,8|| align=right|2,371|| align=right|0,107|| align=right|4,95|| align=right|3,651||MBA||16. november 2003||Catalina||CSS
|-
|(115907)||2003 WP1|| align=right|15,7|| align=right|2,843|| align=right|0,074|| align=right|0,96|| align=right|4,793||MBA||16. november 2003||Catalina||CSS
|-
|(115908)||2003 WZ1|| align=right|14,9|| align=right|3,230|| align=right|0,092|| align=right|13,46|| align=right|5,804||MBA||16. november 2003||Catalina||CSS
|-
|(115909)||2003 WF3|| align=right|15,3|| align=right|3,013|| align=right|0,044|| align=right|9,15|| align=right|5,228||MBA||16. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115910)||2003 WV3|| align=right|14,7|| align=right|2,994|| align=right|0,028|| align=right|8,23|| align=right|5,179||MBA||16. november 2003||Catalina||CSS
|-
|(115911)||2003 WB4|| align=right|16,0|| align=right|2,265|| align=right|0,091|| align=right|7,62|| align=right|3,408||MBA||16. november 2003||Catalina||CSS
|-
|(115912)||2003 WK5|| align=right|16,7|| align=right|2,682|| align=right|0,090|| align=right|2,72|| align=right|4,391||MBA||18. november 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115913)||2003 WS5|| align=right|14,7|| align=right|3,025|| align=right|0,065|| align=right|11,12|| align=right|5,262||MBA||18. november 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115914)||2003 WE6|| align=right|16,0|| align=right|2,377|| align=right|0,155|| align=right|3,73|| align=right|3,664||MBA||18. november 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115915)||2003 WT6|| align=right|15,3|| align=right|2,989|| align=right|0,049|| align=right|7,66|| align=right|5,166||MBA||18. november 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115916)||2003 WB8|| align=right|14,1|| align=right|3,252|| align=right|0,552|| align=right|20,22|| align=right|5,863||MBA||18. november 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115917)||2003 WE8|| align=right|15,5|| align=right|2,682|| align=right|0,130|| align=right|10,18|| align=right|4,392||MBA||16. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115918)||2003 WG9|| align=right|14,7|| align=right|2,781|| align=right|0,079|| align=right|12,70|| align=right|4,636||MBA||18. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115919)||2003 WS10|| align=right|16,1|| align=right|2,732|| align=right|0,034|| align=right|5,73|| align=right|4,516||MBA||18. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115920)||2003 WO11|| align=right|14,9|| align=right|2,985|| align=right|0,102|| align=right|7,25|| align=right|5,156||MBA||18. november 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115921)||2003 WQ11|| align=right|14,8|| align=right|2,994|| align=right|0,049|| align=right|10,24|| align=right|5,179||MBA||18. november 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115922)||2003 WR11|| align=right|15,2|| align=right|2,763|| align=right|0,117|| align=right|7,52|| align=right|4,591||MBA||18. november 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115923)||2003 WS11|| align=right|15,7|| align=right|2,546|| align=right|0,114|| align=right|6,29|| align=right|4,062||MBA||18. november 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115924)||2003 WH12|| align=right|14,5|| align=right|2,810|| align=right|0,032|| align=right|8,37|| align=right|4,711||MBA||18. november 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115925)||2003 WZ14|| align=right|16,5|| align=right|2,337|| align=right|0,148|| align=right|2,85|| align=right|3,572||MBA||16. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115926)||2003 WJ17|| align=right|15,9|| align=right|2,727|| align=right|0,089|| align=right|12,77|| align=right|4,502||MBA||18. november 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115927)||2003 WQ17|| align=right|15,6|| align=right|3,015|| align=right|0,039|| align=right|11,49|| align=right|5,235||MBA||18. november 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115928)||2003 WB19|| align=right|15,8|| align=right|2,304|| align=right|0,155|| align=right|5,39|| align=right|3,496||MBA||19. november 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115929)||2003 WU20|| align=right|16,1|| align=right|2,590|| align=right|0,138|| align=right|7,44|| align=right|4,167||MBA||19. november 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115930)||2003 WH22|| align=right|13,4|| align=right|3,395|| align=right|0,151|| align=right|19,20|| align=right|6,254||MBA||19. november 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115931)||2003 WJ22|| align=right|15,6|| align=right|1,918|| align=right|0,114|| align=right|18,71|| align=right|2,656||MBA||19. november 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115932)||2003 WF23|| align=right|15,7|| align=right|2,640|| align=right|0,180|| align=right|2,74|| align=right|4,288||MBA||18. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115933)||2003 WP23|| align=right|16,3|| align=right|2,922|| align=right|0,081|| align=right|3,05|| align=right|4,994||MBA||18. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115934)||2003 WJ24|| align=right|17,1|| align=right|2,203|| align=right|0,092|| align=right|3,76|| align=right|3,268||MBA||19. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115935)||2003 WF25|| align=right|15,7|| align=right|2,531|| align=right|0,192|| align=right|9,13|| align=right|4,026||MBA||18. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115936)||2003 WF26|| align=right|15,3|| align=right|2,655|| align=right|0,058|| align=right|14,48|| align=right|4,325||MBA||18. november 2003||Goodricke-Pigott||Goodricke-Pigott
|-
|(115937)||2003 WG26|| align=right|15,8|| align=right|2,612|| align=right|0,178|| align=right|11,53|| align=right|4,220||MBA||18. november 2003||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(115938)||2003 WV28|| align=right|15,8|| align=right|2,341|| align=right|0,074|| align=right|6,46|| align=right|3,581||MBA||18. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115939)||2003 WC29|| align=right|14,5|| align=right|3,195|| align=right|0,106|| align=right|3,94|| align=right|5,711||MBA||18. november 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115940)||2003 WD29|| align=right|16,4|| align=right|2,289|| align=right|0,046|| align=right|6,47|| align=right|3,462||MBA||18. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115941)||2003 WE29|| align=right|15,2|| align=right|3,129|| align=right|0,053|| align=right|9,52|| align=right|5,535||MBA||18. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115942)||2003 WR29|| align=right|16,0|| align=right|2,413|| align=right|0,224|| align=right|5,38|| align=right|3,747||MBA||18. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115943)||2003 WC30|| align=right|15,9|| align=right|2,242|| align=right|0,126|| align=right|6,81|| align=right|3,356||MBA||18. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115944)||2003 WD30|| align=right|15,8|| align=right|2,581|| align=right|0,174|| align=right|9,11|| align=right|4,146||MBA||18. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115945)||2003 WE30|| align=right|15,7|| align=right|2,649|| align=right|0,109|| align=right|3,82|| align=right|4,310||MBA||18. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115946)||2003 WU30|| align=right|15,4|| align=right|2,491|| align=right|0,119|| align=right|5,12|| align=right|3,930||MBA||18. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115947)||2003 WJ32|| align=right|16,9|| align=right|2,348|| align=right|0,062|| align=right|2,54|| align=right|3,598||MBA||18. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115948)||2003 WQ32|| align=right|16,7|| align=right|2,361|| align=right|0,076|| align=right|1,88|| align=right|3,628||MBA||18. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115949)||2003 WL33|| align=right|16,2|| align=right|2,358|| align=right|0,158|| align=right|9,20|| align=right|3,620||MBA||18. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115950)||2003 WT33|| align=right|15,9|| align=right|2,592|| align=right|0,227|| align=right|2,86|| align=right|4,173||MBA||18. november 2003||Vicques||Vicques
|-
|(115951)||2003 WD34|| align=right|15,6|| align=right|2,688|| align=right|0,161|| align=right|2,61|| align=right|4,407||MBA||19. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115952)||2003 WG34|| align=right|14,9|| align=right|3,139|| align=right|0,057|| align=right|5,26|| align=right|5,560||MBA||19. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115953)||2003 WJ35|| align=right|15,8|| align=right|2,322|| align=right|0,016|| align=right|7,39|| align=right|3,538||MBA||19. november 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115954)||2003 WD40|| align=right|14,6|| align=right|3,229|| align=right|0,044|| align=right|4,25|| align=right|5,800||MBA||19. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115955)||2003 WJ40|| align=right|16,2|| align=right|2,412|| align=right|0,068|| align=right|5,96|| align=right|3,746||MBA||19. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115956)||2003 WK40|| align=right|15,2|| align=right|2,532|| align=right|0,183|| align=right|4,76|| align=right|4,028||MBA||19. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115957)||2003 WS40|| align=right|16,2|| align=right|2,453|| align=right|0,105|| align=right|4,18|| align=right|3,842||MBA||19. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115958)||2003 WD41|| align=right|15,0|| align=right|2,724|| align=right|0,042|| align=right|8,19|| align=right|4,494||MBA||19. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115959)||2003 WJ41|| align=right|15,7|| align=right|2,524|| align=right|0,092|| align=right|2,49|| align=right|4,009||MBA||19. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115960)||2003 WK41|| align=right|15,6|| align=right|2,706|| align=right|0,071|| align=right|3,55|| align=right|4,450||MBA||19. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115961)||2003 WM41|| align=right|15,6|| align=right|2,526|| align=right|0,109|| align=right|2,44|| align=right|4,014||MBA||19. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115962)||2003 WN41|| align=right|15,8|| align=right|2,592|| align=right|0,231|| align=right|4,16|| align=right|4,171||MBA||19. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115963)||2003 WO41|| align=right|15,8|| align=right|2,755|| align=right|0,083|| align=right|1,79|| align=right|4,573||MBA||19. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115964)||2003 WH42|| align=right|15,1|| align=right|2,987|| align=right|0,156|| align=right|0,48|| align=right|5,162||MBA||21. november 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115965)||2003 WY43|| align=right|14,7|| align=right|3,077|| align=right|0,031|| align=right|9,20|| align=right|5,398||MBA||19. november 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115966)||2003 WH44|| align=right|14,4|| align=right|2,890|| align=right|0,148|| align=right|11,73|| align=right|4,912||MBA||19. november 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115967)||2003 WQ44|| align=right|15,0|| align=right|3,102|| align=right|0,090|| align=right|10,60|| align=right|5,464||MBA||19. november 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115968)||2003 WT44|| align=right|14,8|| align=right|3,146|| align=right|0,102|| align=right|10,81|| align=right|5,580||MBA||19. november 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115969)||2003 WA45|| align=right|15,2|| align=right|2,721|| align=right|0,074|| align=right|8,98|| align=right|4,489||MBA||19. november 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115970)||2003 WQ45|| align=right|15,5|| align=right|3,014|| align=right|0,095|| align=right|10,57|| align=right|5,233||MBA||19. november 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115971)||2003 WR45|| align=right|14,5|| align=right|3,142|| align=right|0,045|| align=right|11,59|| align=right|5,569||MBA||19. november 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115972)||2003 WK46|| align=right|16,3|| align=right|2,282|| align=right|0,074|| align=right|1,81|| align=right|3,446||MBA||18. november 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115973)||2003 WM49|| align=right|15,0|| align=right|2,997|| align=right|0,036|| align=right|9,73|| align=right|5,187||MBA||19. november 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115974)||2003 WS54|| align=right|15,5|| align=right|2,771|| align=right|0,054|| align=right|5,49|| align=right|4,612||MBA||20. november 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115975)||2003 WJ55|| align=right|15,9|| align=right|2,281|| align=right|0,123|| align=right|5,71|| align=right|3,445||MBA||20. november 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115976)||2003 WQ55|| align=right|16,2|| align=right|2,553|| align=right|0,084|| align=right|4,00|| align=right|4,079||MBA||20. november 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115977)||2003 WC56|| align=right|14,6|| align=right|2,971|| align=right|0,103|| align=right|9,78|| align=right|5,119||MBA||20. november 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115978)||2003 WQ56|| align=right|16,0|| align=right|2,193|| align=right|0,203|| align=right|2,94|| align=right|3,248||MBA||21. november 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115979)||2003 WX56|| align=right|15,5|| align=right|2,642|| align=right|0,089|| align=right|21,72|| align=right|4,294||MBA||18. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115980)||2003 WH58|| align=right|15,8|| align=right|2,836|| align=right|0,019|| align=right|0,88|| align=right|4,775||MBA||18. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115981)||2003 WT58|| align=right|16,3|| align=right|2,420|| align=right|0,042|| align=right|7,39|| align=right|3,763||MBA||18. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115982)||2003 WE59|| align=right|15,3|| align=right|3,086|| align=right|0,038|| align=right|1,42|| align=right|5,420||MBA||18. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115983)||2003 WJ59|| align=right|16,1|| align=right|2,779|| align=right|0,078|| align=right|1,68|| align=right|4,633||MBA||18. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115984)||2003 WZ60|| align=right|15,7|| align=right|2,662|| align=right|0,029|| align=right|6,70|| align=right|4,341||MBA||19. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115985)||2003 WE61|| align=right|16,2|| align=right|2,395|| align=right|0,087|| align=right|7,90|| align=right|3,705||MBA||19. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115986)||2003 WT61|| align=right|15,1|| align=right|3,081|| align=right|0,049|| align=right|3,13|| align=right|5,406||MBA||19. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115987)||2003 WA62|| align=right|15,1|| align=right|3,094|| align=right|0,194|| align=right|0,87|| align=right|5,441||MBA||19. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115988)||2003 WQ62|| align=right|15,1|| align=right|3,223|| align=right|0,139|| align=right|1,73|| align=right|5,785||MBA||19. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115989)||2003 WD63|| align=right|15,4|| align=right|2,612|| align=right|0,120|| align=right|3,88|| align=right|4,221||MBA||19. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115990)||2003 WF64|| align=right|16,0|| align=right|2,753|| align=right|0,100|| align=right|1,61|| align=right|4,567||MBA||19. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115991)||2003 WH64|| align=right|15,9|| align=right|2,260|| align=right|0,176|| align=right|2,85|| align=right|3,398||MBA||19. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115992)||2003 WV65|| align=right|14,6|| align=right|2,988|| align=right|0,160|| align=right|9,85|| align=right|5,165||MBA||19. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115993)||2003 WF67|| align=right|16,6|| align=right|2,588|| align=right|0,151|| align=right|2,20|| align=right|4,162||MBA||19. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115994)||2003 WP68|| align=right|17,0|| align=right|2,397|| align=right|0,051|| align=right|0,52|| align=right|3,710||MBA||19. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115995)||2003 WT69|| align=right|15,8|| align=right|2,773|| align=right|0,042|| align=right|2,53|| align=right|4,618||MBA||19. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115996)||2003 WZ70|| align=right|14,6|| align=right|2,662|| align=right|0,035|| align=right|14,32|| align=right|4,341||MBA||20. november 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115997)||2003 WP72|| align=right|14,7|| align=right|3,204|| align=right|0,145|| align=right|4,76|| align=right|5,733||MBA||20. november 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115998)||2003 WS72|| align=right|15,5|| align=right|2,788|| align=right|0,084|| align=right|4,64|| align=right|4,654||MBA||20. november 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115999)||2003 WD73|| align=right|15,0|| align=right|2,891|| align=right|0,086|| align=right|6,96|| align=right|4,916||MBA||20. november 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(116000)||2003 WK73|| align=right|15,4|| align=right|2,802|| align=right|0,137|| align=right|2,82|| align=right|4,690||MBA||20. november 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov